De Noorse voetbalclub Strømsgodset IF speelt sinds 1970 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Strømsgodset IF

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1970/71
|Europacup II
|1R
|
|FC Nantes
|3-7||0-5 (T)|| 3-2 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1971/72
|Europacup I
|1R
|
|Arsenal FC
|1-7||1-3 (T)|| 0-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1973/74
|UEFA Cup
|1R
|
|Leeds United
|2-7||1-1 (T)|| 1-6 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1974/75
|Europacup II
|1R
|
|Liverpool FC
|0-12||0-11 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1992/93
|Europacup II
|Q
|
|Hapoel Petach Tikwa
|0-4||0-2 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1998/99
|UEFA Cup
|2Q
|
|Hapoel Tel Aviv FC
|1-1 <small>(4-2 ns)||0-1 (U)|| 1-0 nv (T)
| rowspan="2"|1.0
|-
|
|
|1R
|
|Aston Villa FC
|2-6||2-3 (U)||0-3 (T)
|-
|2011/12
|Europa League
|3Q
|
|Atlético Madrid
|1-4||1-2 (U)|| 0-2 (T)
|rowspan="1"|0.0
|-
|2013/14 || Europa League
| 2Q ||  || Debreceni VSC || 5-2||2-2 (T)|| 3-0 (U) ||rowspan="2"|1.5
|-
| || || 3Q ||  || FK Baumit Jablonec || 2-5||1–2 (U)|| 1–3 (T)
|-
| 2014/15 || Champions League
| 2Q ||  || Steaua Boekarest || 0-3||0–1 (T)|| 0–2 (U) ||0.0
|-
|2015/16 || Europa League || 1Q ||  || Partizan Tirana || 4-1||3–1 (T)|| 1–0 (U) ||rowspan="3"|3.0
|-
| || || 2Q ||  || FK Mladá Boleslav || 2-2 <small>u||2–1 (U)|| 0–1 (T)
|-
| || || 3Q ||  || HNK Hajduk Split || 0-4||0–2 (U)|| 0–2 (T)
|-
|2016/17 || Europa League || 2Q ||  || SønderjyskE || 3-4||1–2 (U)|| 2–2 nv (T) ||rowspan="1"|0.5
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 9.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Noorwegen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Strømsgodset IF
Strømsgodset IF